Валенти́н У́ткин:
 Уткин, Валентин Васильевич (1932—2008) — инженер-химик, советский и российский организатор химического производства.
 Уткин, Валентин Николаевич (1947—1994) — советский футболист.
 
 Уткин, Валентин Фёдорович (1904—1995) — латвийский советский композитор, музыковед, профессор Латвийской консерватории.
 Примечания